Saukville bezeichnet:
 Saukville (Wisconsin), ein Village im Ozaukee County, im US-Bundesstaat Wisconsin
 Saukville (Town), ein  Town(ship) im Ozaukee County, im US-Bundesstaat Wisconsin